Hot start (littéralement démarrage à chaud ou démarrage chaud) est une expression anglaise qui peut servir à désigner :
 une enzyme de type Taq polymérase ;
 un mode de fonctionnement d'un moteur à réaction.